Marchioni ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Marchioni (1911–1989), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Paul Marchioni, ehemaliger französischer Fußballspieler